Hausdorff pode referir-se a:

Felix Hausdorff - matemático alemão
Espaço de Hausdorff - um tipo de espaço topológico
Dimensão de Hausdorff - um conceito de dimensão
Distância de Hausdorff - um conceito de distância entre subconjuntos de um espaço métrico
Paradoxo de Hausdorff - um paradoxo relacionado com o paradoxo de Banach–Tarski
Problema do momento de Hausdorff - um problema probabilístico
Teorema da maximalidade de Hausdorff - um princípio equivalente ao axioma da escolha
24947 Hausdorff - um asteróide

Desambiguação